M42 – standard mocowania obiektywu w aparatach fotograficznych
 M42 Duster – amerykańskie działo samobieżne
 M-42 – sowiecka armata przeciwpancerna
 Automatgevär m/42 – szwedzki karabin samopowtarzalny
 Messier 42 – mgławica Oriona